«Бен-Гур» () — американский короткометражный драматический фильм Сидни Олкотта и Фрэнка Роуза

Сюжет 
Римские солдаты пытаются освободить место для приближающегося римского прокурора, на плечо которого Бен-Гур сбрасывает один из камней, после чего отправляется в камбузы, где он спасает Арриса, который провозглашает его гражданином Рима. Мессала бросает вызов Бен-Гуру и тот принимает его.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1907 года
Фильмы Сиднея Олкотта